Lynge Sogn henviser til flere artikler:
 Lynge Sogn (Allerød Kommune) – et sogn i Allerød Kommune og i Hillerød Provsti
 Lynge Sogn (Sorø Kommune) – et sogn i Sorø Kommune og i Ringsted-Sorø Provsti